Kliestow – quartiere della città tedesca di Francoforte sull'Oder
 Kliestow – frazione della città tedesca di Trebbin